De Roemeense voetbalclub Astra Giurgiu speelt sinds 2013 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Astra Giurgiu

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Roemenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Astra Giurgiu
Astra Giurgiu